Ирина Красикова:
 Красикова, Ирина Аркадьевна (до замужества Аркадьева; 1929—2016) — театральная актриса и режиссёр, заслуженная артистка Казахской ССР, народная артистка РСФСР, лауреат «Приза зрительских симпатий».
 Красикова, Ирина Семёновна — советский и российский врач-терапевт, мануальный терапевт, специалист по ЛФК в педиатрии, автор 25 популярных книг по детскому массажу и гимнастике. Преподаватель Института спортивной и восстановительной медицины.